Obnovené impérium (anglicky Restored Empire), známé také jako Kaarenth Dissension, byla ve fiktivním rozšířeném světě Star Wars odštěpená imperiální frakce a nástupnický stát Galaktického impéria na Vnějším okraji (Outer Rim) galaxie. Frakce vznikla v roce 4 ABY po bitvě o Endor během rozpadu Impéria. Za jejím vznikem stál admirál Ennix Devian, bývalý nájemní vrah císaře Palpatina. Devian odmítl autoritu Imperiálního zůstatku a stal se vrchním velitelem vlastní frakce Kaarenth Dissension. Stoupenci frakce, později pod názvem Obnovené impérium, byli nazýváni „zastánci tvrdé linie“ (hard-liners). Hlavní základnou Obnoveného impéria se stala planeta RZ7-6113-23, stará vojenská základna z dob Klonových válek. Obnovené impérium mělo mít tradičně ve výzbroji stormtroopery bývalého Impéria, ale většina techniky měla být ještě starší a pocházet z Velké republikové armády (klonové armády Republiky). Armáda Obnoveného impéria se tak obohatila na velkém množství vyřazeného materiálu Republiky z období Klonových válek, původně určenému k zabavení, díky čemuž se z něho stává silný soupeř jak Nové republiky, tak konkurenčního Imperiálního zůstatku.

Obnovené impérium včetně postavy vrchního velitele Ennixe Deviana se nacházejí pouze v tzv. „legendách“ neboli rozšířenému světu Star Wars, tj. dodatečně sepsaných beletristických děl navazujících na filmovou sérii, ale které jsou mimo oficiální kánon. 

Symbolem Obnoveného impéria je modifikace původního imperiálního znaku, do něhož byl dodatečně přidán další menší kruh (uprostřed).

Dějiny 
Po bitvě o Endor a smrti císaře Palpatina (Darth Sidiouse) a Darth Vadera se mohutné Galaktické impérium rozpadlo na mnoho frakcí a menších impérií vedených bývalými vůdci a důstojníky Impéria. Palpatinův osobní nájemní vrah Ennix Devian shromáždil skupinu idealistů a založil frakci Kaarenth Dissension s úkolem „posvátné obnovy pravého Palpatinova impéria“. Působit začala po bitvě o Bilbringi a operaci Stínové ruky podněcováním nenávisti u mimozemských ras na Vnějším okraji k Nové republice. Když počty nepřátel Nové republiky významně narostly, její členové provedli úspěšný úder proti komunikačnímu centru na planetě Galaan (plynovém gigantu).

Devian nazval organizaci Obnoveným impériem a roku 13 ABY zorganizoval spiknutí na zničení Nové republiky a ovládnutí Imperiálního zůstatku. První fází této operace byl pokus o atentát na Leiu Organu a její děti, kteří pobývali na Coruscantu. Útok se nezdařil díky zásahu agentky Mirith Sinn. Tento nezdar však neměl na další operace vliv. V další fázni hodlal Devian použít ukořistěné toxické zbraně z Nyary ke zničení císařského paláce na Coruscantu a odstranění republikové vlády. Tento útok překazil mistr Jediů Luke Skywalker.

Později se Devian dozvěděl o tajném vyjednávání diplomatů Nové republiky a Imperiálního zůstatku o příměří a na místo vyslal stormtroopery, aby tomuto jednání zabránili. Při útoků byli všichni stormtroopeři zlikvidováni, avšak zahynul jeden z diplomatů D'Asta. Imperiální admirál Gilad Pellaeon vinil ze smrti D'Asty Novou republiku a zaútočil na ní s flotilou, přičemž obrana centrální planety Imperiálního zůstatku Orinda značně oslabila a na místě zůstala pouze malá obranná flotila. Letitá, leč mohutná flotila Obnoveného impéria byla schopná tuto obranu zneškodnit a na planetu úspěšně zaútočit. Rozpoutala se (čtvrtá) bitva o Orindu (13 ABY), během níž se pozemní sily v čele s Devianem vylodily na planetě a zlikvidovaly veškerý odpor imperiálního velitelství. Stormtroopeři Obnoveného impéria vstupují do velitelství a admirál Pellaeon se zbylými vojáky kapitulují. Vítězství je na dosah, avšak na místě dochází k větší přestřelce s posilami a Devian je zabit v boji císařským gardistou Kir Kanosem. Obnovené impérium ztratilo svého vůdce a zaniklo. Vítězný Kanos odchází z boje se smrtelným zraněním, ale v D'Astově sektoru je vyléčen a na žádost Mirith Sinn získává v Nové republice posmrtné omilostnění (stále je totiž pokládán za mrtvého).

Reference 

Organizace ve Star Wars